Die Liste der deutschen Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf enthält alle Botschafter der Bundesrepublik Deutschland bei dem Büro der Vereinten Nationen und bei anderen internationalen Organisationen in Genf. Bis zur Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland in die Vereinten Nationen im September 1973 hatten die Botschafter den Status eines Beobachters. Seitdem sind die Botschafter als Ständige Vertreter akkreditiert. Bis 1984 bekleideten die Ständigen Vertreter gleichzeitig das Amt des Generalkonsuls in Genf.

Siehe auch 
 Liste der ständigen Vertreter bei den Vereinten Nationen in Genf
 Liste der Ständigen Vertreter Deutschlands bei den Vereinten Nationen in New York
 Liste der Ständigen Vertreter (alle Länder) bei den Vereinten Nationen in New York
 Liste der Ständigen Vertreter Deutschlands bei den Vereinten Nationen in Wien
 Ständige Vertretung der DDR bei den Vereinten Nationen in New York
 Ständige Vertretung der DDR bei dem Büro der Vereinten Nationen in Genf
 Ständige Vertretung der DDR bei dem Büro der Vereinten Nationen in Wien

Weblink

Einzelnachweise 

!
Vereinte Nationen, Genf
Deutschland